Высо́цкий (, , ,  либо , ) — топонимическая фамилия.

Дворянские роды Высоцкие, Купеческий род Высоцкие.

Высоцкий

А 
 Высоцкий, Авраам (1883—1949) — русско-еврейский писатель, сионист.
 Высоцкий, Автоном — русский дворянин, родоначальник нескольких династий в России.
 Высоцкий, Адам (род. 1974) — польский гребец-байдарочник.
 
 Высоцкий, Алексей Владимирович (1919—1977) — советский журналист, писатель и режиссёр-документалист.
 Высоцкий, Анатолий Емельянович (1924—2013) — советский партийный и государственный деятель.
 Высоцкий, Аркадий Владимирович (род. 1962) — российский актёр и сценарист, преподаватель.

Б 
 Высоцкий, Богдан Фёдорович (1909—1999) — советский учёный в области радиолокации и микроэлектроники.

В 
 
 Высоцкий, Василий Фомич (1893—1937) — деятель советских спецслужб.
 
 Высоцкий, Владислав Казимирович (1908—1943) — Герой Советского Союза.
 Высоцкий, Войцех (род. 1953) — польский актёр.
 Высоцкий, Вульф Янкелевич (Калман-Вольф, Калонимус Вольф, 1824—1904) — русский купец, основатель чайной компании «Высоцкий».

Г 
 Высоцкий, Георгий Николаевич (1865—1940) — русский почвовед и географ.

Д 
 Высоцкий, Давид Вульфович (Васильевич) (1861—1930) — русский чаеторговец, купец.
 Высоцкий, Дмитрий Юрьевич (род. 1971) — российский режиссёр-аниматор.

Е 
 Высоцкий, Евгений Васильевич (1947—2011) — Герой Советского Союза.

И

К 
 Высоцкий, Константин Николаевич (1836—1887) — российский предприниматель и издатель.
 Высоцкий, Константин Семёнович (Высотский) (1864—1938) — русский художник, график и иллюстратор.
 Высоцкий, Кузьма Демидович (1911—1940) — Герой Советского Союза.

Л 
 Высоцкий, Лев Ильич (род. 1931) — учёный в области гидравлики.
 Высоцкий, Люциан — бригадефюрер СС, начальник полиции Генерального округа Литва (рейхскомиссариат Остланд).

М 
 Высоцкий, Максим Сергеевич (род. 1995) — белорусский футболист.

Н 
 Высоцкий, Никита Владимирович (род. 1964) — российский актёр и режиссёр, сценарист, продюсер.

О 
 Высоцкий, Олег Николаевич (род. 1961) — вице-президент Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины, экс-глава Госпотребстандарта Украины.

П

С

Т 
 Высоцкий, Тарас Николаевич (род. 1986) — украинский политик, замминистра экономики с 2019 года.

Ф 
 Высоцкий, Феликс Михайлович (1909—1982) — грузинский кинооператор.

ю 
 Высоцкий, Юзеф (1809—1873) — польский генерал, участник восстания 1830 года.



Топоним 
 Высоцкий — остров в Финском заливе.
 Малый Высоцкий — остров в Финском заливе.
 Высоцк — город в Выборгском районе Ленинградской области.
 Высоцкий — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Высоцкий — небоскрёб.

См. также 
 Афанасий Высоцкий Старший
 Высоцкий монастырь
 Безручко-Высоцкие
 Молявко-Высоцкий, Александр Петрович
 В. Высоцкий и К°